Авалиа́ни () — грузинская фамилия.

Известные носители:
 Авалиани, Дмитрий Евгеньевич (1938—2003) — русский поэт.
 Авалиани, Лаврентий Иванович (1923—1943) — Герой Советского Союза.
 Авалиани, Ладо Шалвович (1913—1998) — грузинский советский писатель.
 Авалиани, Ной Иванович (1922—2010) — советский солист балета, балетмейстер, театральный режиссёр.
 Авалиани, Нугзар Шалвович (1942—2014) — грузинский политический деятель, первый секретарь Единой коммунистической партии Грузии с 2009 года.
 Авалиани, Симон Лукич (1881—1922) — русский и грузинский историк, общественный деятель.
 Авалиани, Теймураз Георгиевич (1932—2021) — советский и российский политический деятель.
 Авалиани, Юлия Юльевна (1907—1984) — советский филолог, курдовед.

 Иоанн (Авалиани) (в миру Пётр Георгиевич Авалиани; ? — 1858) — епископ Русской православной церкви, епископ Горийский, викарий Мцхетско-Карталинской (Грузинской) епархии.

Примечания